

Населені пункти та їхні частини

 Буковіна — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Буковіна — село в гміні Біща Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Буковіна — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Буковина (Буковіна) — село в гміні Улянув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Буковіна — село в гміні Цевіце Лемборського повіту Поморського воєводства
 Буковіна — частина міста Ригліце в Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Буковіна — частина села Типін у гміні Томашів Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Буковіна — частина села Ґожковічкі в гміні Ґошковіце Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Буковіна — частина села Сітниця в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Буковіна — частина села Обідза в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Буковіна — частина села Ґліхув у гміні Вішньова Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Буковіна — частина села Бжезіни в гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Буковіна — частина села Заріче (Зажече) в гміні Нисько Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Буковіна — частина села Венґерська-Ґурка в гміні Венґерська Ґурка Живецького повіту Сілезького воєводства
 Буковіна — частина села Конякув у гміні Істебна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Буковіна — осада в гміні Ляшки Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Буковіна — осада в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Буковіна — осада в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Буковіна — лісова осада в гміні Дивіти Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Буковіна — село, громада округу Ліптовський Мікулаш, Жилінський край.

Примітки

Див. також 
 Буковина